Koninnokka är en udde i Finland. Den ligger i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Koninnokka ligger på ön Hailuoto.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Koninnokka söderut. Den högsta punkten i närheten är Riveinnokka,  meter över havet,  km norr om Koninnokka.  Närmaste större samhälle är Siikajoki,  km söder om Koninnokka. I omgivningarna runt Koninnokka växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö